Maria Magdalenakathedraal (Warschau)
 Maria Magdalenakathedraal (Wrocław)